

Абашевське сільське поселення — сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія
 Абашевське сільське поселення — сільське поселення, Хворостянський район, Самарська область